

Persone
 Aurelio Cortesi (1931-2021) – architetto italiano
 Chiara Simoneschi-Cortesi (1946) – politica svizzera
 Emanuela Cortesi (1958) – cantante italiana
 Fabrizio Cortesi (1879-1949) – botanico italiano
 Filippo Cortesi (1876-1947) – arcivescovo cattolico italiano
 Francesca Cortesi Bosco (...-2017) – storica dell'arte italiana
 Francesco Cortesi (1914–...) – calciatore italiano, di ruolo ala sinistra
 Giovanni Battista Cortesi (1553/1554-1634) – medico italiano
 Ilario Cortesi (1545-1608) – vescovo cattolico italiano
 Luigi Cortesi (1929-2009) – storico italiano
 Marco Cortesi (1979) – attore, regista e scrittore italiano
 Martina Cortesi (1984) – ex calciatrice italiana, di ruolo difensore
 Paolo Cortesi, meno corretto Cortese (1465-1510) – scrittore italiano 
 Renato Cortesi (1939) – attore, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio italiano

Altro
 91428 Cortesi –  asteroide della fascia principale
 Teatro Cortesi – storico teatro di Sirolo, provincia di Ancona
 Cortesi – abitanti di Corte (Calolziocorte)
 Cortesi – abitanti di Cortedomini

Pagine correlate
 Cortes
 Cortese